Команда года Серии A () это ежегодная награда, присуждаемая 11 футболистам выступающим в высшем дивизионе итальянского футбола — Серии А, которые считаются лучшими игроками по прошествии календарного сезона. Награда присуждается в рамках мероприятия Оскар дель Кальчо.

Награда вручается с сезона 2010/2011. Список составляется членами профсоюза,  (AIC).

Победители
Игроки отмеченные жирным получили награду Футболист года в Италии.

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Источник:

2013/2014

Источник:

2014/2015

Источник:

2015/2016

Источник:

2016/2017

Источник:

2017/2018

Источник:

2018/2019

Игроки по количеству попаданий 
5 раз: Джанлуиджи Буффон

4 раза: Андреа Бардзальи, Джорджо Кьеллини, Андреа Пирло, Раджа Наингголан

3 раза: Леонардо Бонуччи, Эдинсон Кавани, Антонио Ди Натале, Пауло Дибала, Марек Гамшик, Гонсало Игуаин, Калиду Кулибали, Кристиан Маджо, Миралем Пьянич, Поль Погба

2 раза: Маттео Дармиан, Самир Ханданович, Златан Ибрагимович, Мауро Икарди, Чиро Иммобиле, Клаудио Маркизио, Алекс Сандро, Тиагу Силва, Карлос Тевес, Артуро Видаль

Клубы по количеству попаданий

Примечания

Ссылки 
 List of Gran Galà del Calcio winners on the AIC official website

Награды, появившиеся в 2011 году